Touba puede hacer referencia al nombre de dos localidades africanas:

 Touba (Costa de Marfil); o
 Touba (Senegal).